

Persone 

 Aristide Merloni – imprenditore italiano
 Clelia Merloni – religiosa italiana
 Francesco Merloni – politico italiano
 Giovanni Merloni – politico, giornalista e antifascista italiano
 Maria Paola Merloni – politica italiano
 Raffaele Merloni –  politico e avvocato italiano
 Vittorio Merloni – imprenditore italiano

Altro 
 Merloni – famiglia italiana di imprenditori
 Industrie Merloni – azienda italiana produttrice di apparecchi termosanitari e di elettrodomestici
 Legge Merloni – legge italiana